Вдовушка — остров в Охотском море.
 Вдовушка — птица семейства вьюрковых.
 Вдовушки — род птиц отдельного семейства.
 «Вдовушка» — картина Павла Федотова, написанная около 1850 года.
 «Вдовушка» — картина Константина Маковского, написанная в 1865 году.

См. также Вдовство.